

Geologia 
 Marmo di Cotham – tipologia di marmo

Geografia 
Regno Unito
 Cotham – area di Bristol, in Inghilterra
 Cotham – villaggio del Nottinghamshire, in Inghilterra

Pagine correlate 
 Cottam